Анри V (; дворац Тиљерије, 29. септембар 1820 — дворац Фохсдорф, 3. јун 1883) био је краљ Француске и Наваре, а касније и виши тужилац. Био је син француских владара Шарла Фердинанда и Марије Каролине Бурбон, као и унук Шарла X.

Младост 

Рођен је 29. септембра 1820. у дворцу Тијери као најмлађи син Марије Каролине Бурбон. Рођен је осам месеци после очеве трагичне смрти.
Избијањем Јулске револуције 1830. године довело је до пада краља Шарла X који је био приморан потписати абдикацију која се односила на Луја XIX. Пошто Луј XIX није имао дјеце, он је 20 минута касније абдикцирао у корист свог нећака, Анрија V.

Анри је 2. августа 1830. званично проглашен краљем Француске и Наваре чему су се жестоко успротивили револуционари. Под притиском протестаната, у парламенту је 9. августа 1830. донесена је одлука да власт преузме Луј-Филип I. 16. августа је са породицом напустио Француску и побегао у избјегништво.

Понуда 

Смрћу његовог деде Шарла Х 1836. и његовог ујака 1844. године, Анри је постао виши француски тужилац.Његове присталице су се називали легитимистима.
Поразом Француске у бици код Седана 1. септембра 1870. године, цар Наполеон III Бонапарта је био ухапшен. Чувши то, власти у Паризу су укинуле Друго француско царство и формирале Трећу француску републику. После тога су у Народној скупштини већина постали ројалисти. Тада му је у скупштини поново понуђена титула краља. Изјавио је како ће примити власт, али само под условом да се укине тробојна застава и да се врати застава са љиљаном.
Скупштина то није одобрила, а Анри је због тога одбио круну. Тробојна застава је све до данас остала застава Француске.

Смрт 
Анри V је умро 24. августа 1883. у 62. години. Умро је у својој резиденцији у аустријском дворцу Фрохсдорф. Сахрањен је поред свог деде Шарла Х у Новој Горици која је тада припадала Аустрији, а данас Словенији.
Његова лична имовина, укључујући и дворац Шамбор, послије његове смрти били су препуштени Роберту I, сину његове сестре.

Породично стабло 

Рођени 1820.
Умрли 1883.
Парижани
Династија Бурбон
Француски краљеви